Wincenty Jabłoński (1824-1895), botanik i entomolog
 Wincenty Jabłoński (1863-1923), sędzia, poseł